Nogometni klubovi:

NK BŠK Bijelo Brdo
NK BŠK Brezovac 
NK BŠK Zmaj Blato

Vidi još
NK BSK